Пэлтроу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пэлтроу, Гвинет (род. 1972) — американская актриса и певица.
 Пэлтроу, Джейк — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.